Валерий Павлович Гопин () — советский и российский гандболист. Заслуженный мастер спорта СССР (1988).

Биография 
Первые шаги в спорте делал в городе Сельцо у тренеров Виктора Федина и Ивана Каспарова, тренировался в интернате Краснодара.

Выпускник УралГАФКа.

Выступал за команды «Полет» (Челябинск) (1981—1991), «Малага» (Испания) (1991—1994), «Мерано» (Италия) (1994—1995), «Гуммерсбах» (Германия).

Вместе с женой Ольгой воспитывает двоих детей — Анастасию и Павла.

Тренер сборной команды России по гандболу (с февраля 2005 года по июнь 2006).

В 2003 (июнь) — 2006 — главный тренер челябинского гандбольного клуба «Локомотив-Полёт».

Во 2-й половине 2006 года — главный тренер гандбольного клуба немецкой бундеслиги «Айнтрахт» (Хильдесхайм).

В 2017 году вновь возглавил челябинское «Динамо», которое в сезоне 2017/18 вывел в Суперлигу.

Достижения 
 Олимпийский чемпион 1988, 1992.
 Участник ОИ 1996 (5-е место).
 Чемпион мира 1993, 1997.
 Серебряный призёр ЧМ 1990, 1999.
 Обладатель КМ 1986.
 Чемпион Европы 1996.
 Серебряный призёр чемпионата Италии 1994/95
 Лучший левый крайний Олимпийских игр: 1992
 Лучший левый крайний чемпионата мира (2): 1993, 1997

Ссылки 
 
 Я никогда не страдал звездной болезнью
 Валерий Гопин: «А нам повезло: и в СССР родились, и чемпионат у нас был величайший» 

Википедия:Биографии современников
Гандболисты России
Гандболисты СССР
Олимпийские чемпионы по гандболу
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки ГК «Динамо» Челябинск
Игроки ГК «Гуммерсбах»
Игроки ГК «Райн-Неккар Лёвен»
Гандбольные тренеры России
Тренеры ГК «Динамо» Челябинск
Заслуженные мастера спорта СССР
Выпускники Уральского университета физической культуры